Gli Asolani – un trattato in 3 libri sotto forma di dialogo, scritto tra il 1497 e il 1502 da Pietro Bembo
Asolani – abitanti di Asola (Italia)
Asolani – abitanti di Asolo